Emmens ist der Familienname folgender Personen:

 Clifford W. Emmens (1913–1999), Tierphysiologe
 Gert Emmens  (* 1957), Musiker
 Jan Emmens (1924–1971), niederländischer Kunsthistoriker
 Karel Emmens (* 1965), Bauhistoriker

Siehe auch:
 Emmons